Leesville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Leesville (Connecticut)
 Leesville (Illinois)
 Leesville (Indiana)
 Leesville (Kalifornien)
 Leesville (Louisiana)
 Leesville (Missouri)
 Leesville (New Jersey)
 Leesville (New York)
 Leesville (North Carolina)
 Leesville (Ohio)
 Leesville (South Carolina)
 Leesville (Texas)
 Leesville (Virginia)

 Batesburg-Leesville, South Carolina

Siehe auch:
 Leesville Township